Au sens premier, le mot calque (de l'italien calco) désigne la reproduction d'un dessin par des tracés suivant les lignes majeures de l'original, souvent à l'aide d'un papier calque laissant voir l'original.

Le mot est employé dans les domaines suivants :
 en linguistique, un calque est un type d'emprunt lexical ;
 en infographie, un calque est une image caractérisée par sa transparente, ce qu'elle porte laissant voir le fond ou un autre calque, contenu lui-même visible, éventuellement, depuis d'autres calques.